29-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл с 27 января по 8 февраля 1987 года в Кран-Монтана (Швейцария). На этом чемпионате впервые в истории были разыграны награды в супергиганте. Чемпионат стал триумфом представителей Швейцарии — они выиграли 8 из 10 разыгранных золотых наград, при этом в женских дисциплинах побеждали только швейцарки. Без наград швейцарцы остались только в мужском слаломе.

Сборная Австрии осталась без золотых наград на втором чемпионате мира подряд. На последующих чемпионатах мира до конца XX века австрийцы выигрывали как минимум одно золото.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации лыжного спорта

1987
Международные спортивные соревнования в Кран-Монтане
Чемпионаты мира в Швейцарии
Международные соревнования по горнолыжному спорту в Швейцарии
Январь 1987 года
Февраль 1987 года